Leoberto Weinert (Itaiópolis, 2 de setembro de 1955) é um produtor rural, professor e político brasileiro. Foi prefeito do município de Canoinhas em duas oportunidades, em 2005 e em 2009.

Filho de Hildeberto Lauro Weinert e Izilanda Veiga Weinert, é casado com Regina Celis Gomes Weinert e tem duas filhas, Celize Maria Weinert e Lonize Maira Weinert.

Trabalhou como contador na empresa Linifício Leslie S.A., em Papanduva, de 1975 a 1978, tendo sido admitido na Embrapa em 1978. 

Formou-se em administração pela Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinense (Funploc) em 1980, e pós gradou-se também em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 1984. Ao mesmo tempo também foi professor das cadeiras de contabilidade geral e contabilidade de custos no curso de administração na Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinense (Funploc), de 1983 a 1985. Nos anos de 1987 a 1992 presidiu a instituição, e  foi um dos idealizadores da união de cinco fundações educacionais dos municípios de Concórdia, Caçador, Curitibanos, Canoinhas e Mafra, para a criação da Universidade de Contestado (UnC). Nos anos de 1995 e 1996 foi presidente do Hospital Santa Cruz de Canoinhas.

Desde de 1985 mantem atividades agrícolas na produção de soja, milho e batata.

Atuação política
Foi candidato à prefeitura de Canoinhas pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) por quatro vezes, sendo que em 1996 ficou em segundo lugar, perdendo para o outro único candidato Orlando Krautler, do Partido da Frente Liberal (PFL) com uma diferença bastante significativa, de 13142 votos.

No ano de 2000, apesar de favorito à vitória, perdeu novamente para Orlando Krautler (PFL), por uma margem significativamente estreita de 996 votos. Os outros candidatados nessa eleição foram José Jair Krauss (PP) e Sérgio Luis Moreira (PT), que ficaram muito atrás e obtiveram juntos pouco mais que quatro mil votos.

Em 2004, pela primeira vez Leoberto logrou exito, vencendo João Rosa Muller (PP), Frederico Valdir Ecker (PFL) e Sergio Luis Moreira (PT), com uma diferença de 1718 votos para o segundo colocado, João, e uma grande diferença para Ecker e Sergio, os quais conseguiram respectivamente 3539 e 1668 votos. 

Reelegeu-se em 2008 em disputa com João Rosa Muller (PP) e Edmilson Luiz Verka (PSDB), ficando 4138 votos à frente de João, e 6501 afrente de Verka. Durante sua gestão obteve altos índices de aprovação entre os canoinhenses e, nas eleições de 2012 apoiou seu vice prefeito Beto Faria (PMDB) contra Beto Passos (PT), novamente logrando êxito.

Naturais de Itaiópolis
Prefeitos de Canoinhas
Brasileiros de ascendência alemã
Alunos da Universidade Federal de Santa Catarina
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)